Nièvre puede referirse a: 

 Departamento francés de Nièvre.
 Río Nièvre, río francés afluente del Loira.
 Nièvre, río francés afluente del Somme.